Windham County kan syfta på

 Windham County, Connecticut
 Windham County, Vermont